Bangladeš ima več pomenov:

 Bangladeš, država v Aziji
 bangladeš, ljudski izraz